1985 Голяма награда на Бразилия е 13-о за Голямата награда на Бразилия и първи кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 7 април 1985 година на пистата Жакарепагуа в Рио де Жанейро, Бразилия.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия